Пылгаваям — река на северо-западе Камчатского края в России.

Длина реки — 43 км. Протекает по территории Карагинского района Камчатского края. Впадает в Охотское море.

Название в переводе с корякского Пылгываям — «горловина-река».

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 6 км: Иэгароваям
 18 км: Аямгокена

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу. Код объекта в государственном водном реестре — 19080000112120000038468.

Примечания 

Реки, впадающие в залив Шелихова
Реки Карагинского района